Ministério da Comunicação Social (Portugal) — antigo ministério português
Secretaria de Comunicação Social — órgão da Presidência do Brasil

Desambiguações de comunicações
Desambiguações de política